Zkratka NSZ může znamenat:

 Nejvyšší státní zastupitelství
 Národní srovnávací zkoušky
 Národní ozbrojené síly (polsky Narodowe siły zbrojne)